Glieder steht für:

 bewegliche Körperteile eines Lebewesens, siehe Gliedmaßen
 Edi Glieder (* 1969), österreichischer Fußballtrainer

Siehe auch:
 Glied (Begriffsklärung)